Hound Dog  – canzone di Jerry Leiber e Mike Stoller del 1952, resa famosa da Elvis Presley
 Hound Dog  – gruppo musicale giapponese
 AGM-28 Hound Dog  – missile nucleare